Bärenbartkogel ist der Name zweier Gipfel in den Ötztaler Alpen:
 Äußerer Bärenbartkogel, 3473 m
 Innerer Bärenbartkogel, 3553 m